Brillarás Tour fue una gira musical de la banda mexicana de rock/pop cristiano Rojo. La gira se realizó durante el 2011 y 2012; el nombre surgió del sencillo que la banda promocionaba en aquel tour  Brillarás, canción que se lanzó en el álbum "Rojo 10 Años". Los integrantes de la banda realizaron una semana de ayuno antes del tour del 7 al 11 de febrero de 2011.

Cabe señalar que durante el 2012, la gira cambió de nombre, llamándose Tour aDios Gracias, gira que usó la banda para despedirse tras anunciar su desintegración.

Lista de canciones 

Estas son algunas de las canciones que formaban parte del repertorio del tour:
Así como Respirar
Yo soy la Revolución
Eres Todopoderoso
Me Amas Igual
No hay Condenación
Con Todo
Hoy se Escucha una Canción (E&L)
Mi Dios (E&L)
No me Soltarás
Fuego de Dios
No me Averguenzo
Brillaré
Te Alabaré mi Buén Jesús
Brillarás

Fechas

Referencias 
 https://web.archive.org/web/20141016235420/http://www.noticiacristiana.com/musica-cristiana/2011/02/rojo-inicia-gira-%E2%80%9Cbrillaras-tour-2011%E2%80%9D-con-ayuno-y-oracion.html
 https://web.archive.org/web/20150203213239/http://www.noticiaevangelica.com/tour-brillaras-rojo-2011/
 http://www.eyccristianos.info/2011/09/rojo-tour-brillaras-septiembre-2011.html#.VNEXW2d5Mu4
 http://www.eyccristianos.info/2011/11/rojo-brillaras-tour-2011-noviembre-usa.html#.VNEZWGd5Mu4
 http://www.eyccristianos.info/2012/02/generacion-de-adoradores-colombia-2-y-3.html#.VNTJftd5M9A
 http://www.eyccristianos.info/2011/08/presentaciones-rojo-agosto-2011.html#.VNTMvNd5M9A

Giras musicales de 2011
Giras musicales de 2012
Giras musicales de artistas cristianos